

Astronomia 
 58896 Schlosser – asteroide della fascia principale

Persone 
 Cornelia Schlosser (1750-1777) – sorella tedesca di Johann Wolfgang von Goethe
 Eric Schlosser (1959) – giornalista e saggista statunitense
 Gérard Schlosser (1931) – pittore francese
 Imre Schlosser (1889-1959) – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Johann Georg Schlosser (1739-1799) – scrittore tedesco
 Julius von Schlosser (1866-1938) – storico dell'arte austriaco
 Karl Schlösser (1912-1982) – calciatore tedesco
 Max Schlosser (1854-1932) – zoologo e paleontologo tedesco
 Richard Schlösser (1879-1962) – pittore tedesco
 Roland Schlosser (1982) – schermidore austriaco
 Rose Marie Antoinette Blommers-Schlösser (1944) – entomologa olandese